Jumpin' Jumpin' — найпродаваніший сингл 2000 року в США. Взятий з альбому The Writing's On The Wall (2000) американського гурту Destiny's Child. І Number 1's (2005).

Формати 

Сингли 2000